Lisiny ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Lisiny (Mikołajki) im Powiat Mrągowski, bis 1945 Lissuhnen, Forsthaus Kreis Sensburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Lisiny (Cekcyn)
 Lisiny (Rogowo)
 Lisiny (Śliwice)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Lisiny (Lubowidz)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Lisiny (Karlino) im Powiat Białogardzki, bis 1945 Fuchsmühle, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern